Tóth Róbert (1965) súlyemelő
 Tóth Róbert (1969) kárpátaljai magyar festőművész
 Tóth Róbert (1972) forgatókönyvíró
 Tóth Róbert (?) labdarúgó (Siófok)
 Tóth Róbert (1990–2019) kajakozó

Hasonló nevűek;
 Tóth Róbert Károly (1987) zongoraművész